De bezoeker (Éric-Emmanuel Schmitt), toneelstuk van Éric-Emmanuel Schmitt (originele titel Le visiteur)
De bezoeker (Ray Bradbury), verhaal van Ray Bradbury (originele titel The Visitor)
De bezoeker (György Konrád), roman van György Konrád (originele titel A látogató) 

zie ook:
Visitor
The Visitors